

Астрономія 
 Стожари — зоряне скупчення в сузір'ї Тельця.

Кінематограф 
 Стожари — короткометражний художній фільм Івана Кавалерідзе (1939, Київська кіностудія). Мова фільму: українська.

Події 
 Стожари — міжнародний акторський кінофестиваль, що проводиться в Києві, Україна.

Музика 
 Стожари — пісня у виконанні Назарія Яремчука.

Див. також
 Стожар (значення)